Карабоидные (Caraboidea Latreille, 1802) — надсемейство жуков из серии семейств Карабиформные (Carabomorpha).

Классификация 
2—3 семейства и около 30 000 видов. В некоторых системах надсемейство Карабоидные принимается в широком объеме с включением в него ещё и таких семейств как Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae, Noteridae, Ризодиды.
 Семейство:  — В России — 1 в. Источник оценки: О. Л. Крыжановский [1995].
 Семейство:  — В фауне России 15 подсемейств, 40 триб, 192 рода и почти 2000 видов (5 % мировой фауны жужелиц, 1920 в. Источник оценки: К. В. Макаров [2002]). 
 
 
 
 
 
 Семейство жуков-скакунов () — рассматривается в ранге подсемейства жужелиц.

Литература 
 Beutel, R. G. 1993. Phylogenetic analysis of Adephaga (Coleoptera) based on characters of the larval head. Systematic Entomology 18: 127—147.
 Beutel, R.G. 1995. The Adephaga (Coleoptera): phylogeny and evolutionary history. pp. 173—217 in Pakaluk and Slipinski (1995).
 Ponomarenko, A. G. 1977. Suborder Adephaga, etc. In L. Arnoldy, V. V. Jerikin, L. M. Nikritin and A. G. Ponomarenko (ed.), Mesozoic Beetles. pp. 1-204.
 Serrano, J. 1981. Chromosome numbers and karyotypic evolution of Caraboidea. Genetica 55: 51-60.

Ссылки 
 Caraboidea на сайте BioLib
 Caraboidea на сайте Fauna Europaea
 Caraboidea на сайте The Paleobiology database
 Caraboidea на сайте Tree of Life —
 Атлас жуков России: надсемейство Caraboidea

Плотоядные жуки